«Вечірній дзвін» — популярна російська пісня на вірші Івана Козлова і музику Олександра Аляб'єва
 «Вечірній дзвін» — картина російського художника Ісаака Левітана
 «Вечірній дзвін» — російський художній фільм Володимира Хотиненка за книжкою Юрія Лужкова «Мы дети твои, Москва»